Екологічний бумеранг — вираз, що вживається останнім часом для позначення негативних, особливо небезпечних явищ, що виникають у навколишньому середовищі в результаті неправильної господарської діяльності людини, які можуть виявитися шкідливими для самої людини.

Див. також 
 Список основних екологічних законів, принципів і концепцій

Література 
 Быков Б. А. Экологический словарь. — Алма-Ата: Наука, 1983. — 216 с.
 Дедю И. И. Экологический энциклопедический словарь. — Кишинев, 1989.

Посилання 
 
 Дедю И. И. Экологический энциклопедический словарь. — Кишинев, 1989 .
 Словарь ботанических терминов / Под общ. ред. И. А. Дудки. — Киев, Наук. Думка, 1984 .
 Англо-русский биологический словарь (online версия) .
 Англо-русский научный словарь (online версия) .

Примітки 

Екологічні закони
Екологічна термінологія